Гамора́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Гаморак Кирило Семенович — український релігійний, громадський діяч, посол Галицького сейму, тесть Василя Стефаника.
 Гаморак Нестор Теодорович — український ботанік, діяч ЗУНР, розстріляний владою СРСР.

Українські прізвища